<noinclude>

Зарубіна — жіноча форма російської прізвища , також топонім.

 Відомі носії 
 Зарубіна Валентина Семенівна ( відома як:  Хетагурова; 1914—1992) — радянський депутат Верховної Ради СРСР.
 Зарубіна Зоя Василівна (1920-2009) — радянська перекладачка, розвідниця.
 Зарубіна Олена Михайлівна (. 1978) — російська волейболістка.
 Зарубіна Єлизавета Юліївна (уроджена  Розенцвейг , псевдонім  Горська ; 1900—1987) — радянська розвідниця, підполковник державної безпеки.
 Зарубіна Ірина Петрівна (1907-1976) — радянська актриса.
 Зарубіна Наталя Миколаївна (. 1963) — російський філософ і соціолог.
 Зарубіна Раїса Михайлівна (1942-2019) — передовик радянської оборонної промисловості, збиральництво заводу імені Масленнікова (ЗіМ), Герой Соціалістичної Праці.
 Зарубіна Ольга Володимирівна (. 1958) — радянська і російська естрадна співачка і актриса.

Населені пункти 
 Зарубіна — село в Юрлінському районі Пермського краю Росії.
 Зарубіна — село в Талицькому міському окрузі Свердловської області Росії.  Див. також 
 
 

 
Сторінки зі списками однофамільців-тезок